«Со́чи» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Сочи Краснодарского края. Клуб основан в 2014 году. С сезона 2014/15 выступает в дивизионе Боброва. Домашняя арена — Дворец спорта «Большой», вмещающий 12000 зрителей.

Результаты выступления в КХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

История 
 Хоккейный клуб «Сочи» был основан в 2014 году.

Заявление о том, что в городе Сочи появится хоккейный клуб, было озвучено сразу после Зимних Олимпийских игр 2014 года, для которых в городе была построена масштабная спортивная инфраструктура. 30 апреля 2014 года на общем собрании Правления Континентальной хоккейной лиги клуб из Краснодарского края был принят в состав сильнейшей лиги континента. Буквально сразу началось формирование состава. Первый в своей истории матч клуб провел 9 августа 2014 года. Это был контрольный поединок, соперником стал выступающий в ВХЛ ХК «Кубань», с которым у сочинцев был подписан партнерский договор. В Континентальной хоккейной лиге ХК «Сочи» дебютировал 6 сентября 2014 года, в матче против Санкт-петербургского СКА. В том матче сочинцы уступили со счётом 3:2. Первую шайбу в истории клуба в официальном матче забросил Андрей Первышин. Дебютный сезон в КХЛ команда завершила на восьмом месте в Западной конференции и вышла в плей-офф.

Темой для дискуссий был уровень связей команды с хоккейной командой "СКА".

Руководство 
 Генеральный директор — Сергей Юрьевич Воропаев
 Спортивный директор — Ренат Абдулрашитович Мамашев
 Исполнительный директор — Кирилл Вячеславович Потапов

Тренерский штаб 
 Главный тренер —  Дмитрий Кокорев ()
 Тренер —  Евгений Филинов
 Тренер —  Сергей Петренко
 Тренер —  Сергей Воронов
 Тренер вратарей —  Олег Ромашко
 Тренер по физ. подготовке —  Николай Пронин
 Тренер по развитию игроков —  Андрей Зюзин
 Видеотренер —  Павел Смирнов

Текущий состав 
 Согласно официальному сайту клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Сочи»

Клубы КХЛ
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Сочи
Появились в 2014 году в России
ХК «Сочи»